Rebetez ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Rebetez (1897–1980), Schweizer Turner und Olympiateilnehmer
 Eugénie Rebetez (* 1984), Schweizer Tänzerin
 Martine Rebetez (* 1961), Schweizer Klimaforscherin
 René Rebetez, eigentlich René Rebetez Cortés (1933–1999), kolumbianischer Schriftsteller